Траси, Антуан (1754—1836) — французский философ, политик и экономист.
 Траси, Виктор (1781—1864) — французский политик, министр; сын Антуана Траси.

См. также 
 Траси-Бокаж
 Траси-сюр-Мер
 Трейси